Dagsburg steht für:
 Dabo, eine Gemeinde in Lothringen, Frankreich
 Grafschaft Dagsburg, eine Grafschaft in Lothringen, Frankreich
 Dagsburg (Lothringen), eine abgegangene Burg in Lothringen, Frankreich
 Dagsburg (Elsass), eine Burgruine im Elsass, Frankreich

Dagsburg ist ein Namensteil folgender Personen:
 Bruno von Egisheim-Dagsburg, der spätere Papst Leo IX.
 Christian Karl Reinhard (Leiningen-Dagsburg-Falkenburg), Graf aus dem Adelsgeschlecht der Leininger
 Heilwig von Dagsburg (Lothringen), Mutter Papst Leos IX.
 Karl Ludwig von Leiningen-Dagsburg-Emichsburg (1704–1747), Graf zu Leiningen-Emichsburg, kurpfälzischer General
 Maria Luise Albertine zu Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (1729–1818), Großmutter der preußischen Königin Luise
 Maria Polyxena von Leiningen-Dagsburg-Hardenburg (1663–1725), durch Heirat Fürstin von Nassau-Weilburg

Siehe auch:
 Dasburg
 Dagsberg